Kabupaten Jombang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Jombang (kabupaten i Indonesien), Jawa Timur, 
 Jombang (ort i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar